Экспедиционный корпус () — временное формирование вооружённых сил государства (коалиции государств), переброшенное обычно морским или воздушным транспортом на территорию другого государства или страны с целью захвата (оккупации) важных районов (объектов), содействия союзным войскам или осуществления иных военно-политических задач.

История 
Для проведения экспедиции — операции, сравнительно незначительного размера и преимущественно в отдаленной стране сформировывается временное формирование, обыкновенно особый экспедиционный корпус, состав и организация которого приспособляются к своеобразной обстановке данного театра действий и условий борьбы. Некоторые государства мира (например США, Франция и другие), имеющие интересы в отдельных странах и бывших колониях, постоянно содержат в числе своих вооружённых сил специально назначенные для подобных действий войска и силы, например Экспедиционные общевойсковые формирования КМП США, Иностранный легион и так далее.

Важной особенностью действий экспедиционного корпуса является значительный отрыв от районов постоянной дислокации и баз снабжения, что ставит вопросы логистики на более важное, а часто и решающее значение. Также могут применяются словосочетания экспедиционная армия, экспедиционные силы и экспедиционные войска.

 Формирования 
В мировой истории были следующие Экспедиционные корпуса'' (экспедиционные армии, силы и войска):

Британские 
 Экспедиционный корпус в Тибете (1903—1904)
 Экспедиционный корпус в Египте (с 1916)
  (1939—1940).

Российские 
 Российско-британский экспедиционный корпус в Голландии (1799)
 Экспедиционный корпус российской армии во Франции и Греции (1916—1918)

Французские 
  (1780)
 Экспедиционный корпус в Алжире (1830)
 Французский экспедиционный корпус в Папской области
 Экспедиционный корпус в Мексике (1861—1867)
 Экспедиционный корпус на Мадагаскаре (1895—1896)
  (1915—1918)
  (1940)
 Экспедиционный корпус в Италии (1943—1944)
 Экспедиционный корпус на Дальнем Востоке (1945—1956).

США 
 1-й экспедиционный корпус морской пехоты США
 2-й экспедиционный корпус морской пехоты США
 3-й экспедиционный корпус морской пехоты США
Американский экспедиционный корпус (Первая мировая война) (1917—1919)
Американский экспедиционный корпус «Сибирь» (1918—1920)

Италия 
 Экспедиционный корпус Сардинского королевства в Крыму
 Итальянский экспедиционный корпус в Испании (1936—1939)
 Экспедиционный итальянский корпус в России (1941—1943)

Канада 
 Канадский экспедиционный корпус (1915—1919)
 Канадский сибирский экспедиционный корпус (1919—1920)

Прочие 
  (1915—1918)
  (1917—1918)
  (1917—1918)
 Африканский корпус Третьего рейха (1941—1943)
 Бразильский экспедиционный корпус в Италии (1943—1945)
  (1990—1991)

См. также 
 Корпус
 Экспедиционный отряд морской пехоты

Примечания

Литература 
 

Военное строительство
Военная политика
Воинские формирования